«Барні і його друзі» () — дитячий телесеріал виробництва каналу «PBS» у США. Головний персонаж серіалу, Барні — плюшевий фіолетовий Тиранозавр, наділений людськими якостями, який навчає дітей поводитися в навколишньому середовищі. Автор ідеї — Шеріл Ліч (Sheryl Leach) за участю компанії Public Broadcasting Service.

Про телешоу 
Телесеріал розрахований на глядачів від 1-го до 5-и років. Перший фільм відзнято в 1987, але телевізійний серіал запущено в 1992 — досі існує 15 сезонів телепрограми. Крім телесеріалу автори втілили ще кілька кіно- та телепроєктів на основі пригод Барні та його друзів. Серіал користувався успіхом як комерційним, так і серед критиків у в інших країнах: в Ізраїлі, Кореї та Іспанії втілено додаткові телепроєкти на основі персонажів та ідей «Барні та його друзів».

У перших серіях головним героєм був динозаврик-тиранозаврик Барні. Кумедний та добродушний герой оповідав цікаві історії та піснями і розвагами повчав дітей, як поводитися в різних побутових ситуаціях. Згодом до головного героя було додано кілька його помічників, які теж були динозавриками: зеленого кольору трирічний трицератопс Бейбі Боп (Baby Bop), жовтого кольору семирічний протоцерапторс Бі-Джей (B.J.) і помаранчевий шестирічний гадрозавр Рифф (Riff). У серіалі з'являються й інші персонажі — це вже цілком реальні люди, які виконують ролі наставників, вчителів чи оповідачів; бували й випадки використання дітей-акторів в епізодах телешоу.

Серії телешоу

Сезон перший

Сезон другий

Сезон третій

Сезон четвертий

Сезон п'ятий

Сезон шостий

Сезон сьомий

Сезон восьмий

Сезон дев'ятий

Сезон десятий

Сезон одинадцятий

Сезон дванадцятий

Сезон тринадцятий

Посилання 
 Офіційний сайт компанії правовласника телешоу HIT Entertainment 
 «Барні і його друзі» на дитячому ресурсі PBS Kids
 «Барні і його друзі» на ресурсі Treehouse
 Барні і його друзі  в кіно-базі даних Internet Movie Database

Дитячі телесеріали
Телесеріали США 1990-х років
Телесеріали англійською мовою